52-й Чемпионат СССР по классической борьбе проходил в Москве с 24 по 28 июля 1983 года.

Медалисты

Литература 
 Панорама спортивного года 1983 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1984.

Июль 1983 года
Соревнования по борьбе в Москве
Спорт в России в 1983 году
Чемпионаты СССР в 1983 году